Chiridotidae är en familj av sjögurkor. Chiridotidae ingår i ordningen Apodida, klassen sjögurkor, fylumet tagghudingar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjögurkor
Chiridotidae